Alliance (Suriname) — cidade do Suriname
Alliance (clube de futebol) — clube de futebol das Marianas Setentrionais

Geografia 
 Alliance (Carolina do Norte)
 Alliance (Nebraska)
 Alliance (Ohio)
 Alliance (Texas)

Desambiguações de topônimos